Жак Перк (10 июня 1859, Дордрехт — 1 ноября 1881, Амстердам) — нидерландский поэт.

Родился в семье образованного пастора Валлонской церкви и поэта-любителя; говорили в его семье в основном по-французски. Свои первые стихи написал в десятилетнем возрасте. В 1872 году семья переехала из Бреды в Амстердам, где Перк поступил в высшую гражданскую школу и под влиянием учителя-голландца начал интересоваться нидерландской культурой, идеями эпохи Возрождения и гармоничного развития личности. В 1877 году по собственной воле прекратил обучение в школе и в следующем году при помощи отца устроился на работу в редакцию газеты Algemeen Handelsblad, где занимался переводами и корректорской правкой, продолжая писать короткие стихотворения. Впервые его стихотворение было опубликовано в ежемесячном сборнике Nederland. Однако в скором времени он отошёл от религии, начал эксцентрично одеваться и проводить всё свободное время в компаниях друзей, увлёкшись в том числе социалистическими идеями, что в итоге привело к разрыву с отцом и увольнению из газеты.

В 1879 году Перк отдыхал в Арденнах, где встретил француженку Матильду Тома, в которую влюбился и которой впоследствии посвящал свои сонеты. В 1880 году он поступил в Амстердамский университет изучать право; в октябре этого же года четыре его сонета к Матильде были опубликованы в Spectator, спустя две недели пять из них появились в Nederland. В 1880—1881 годах полгода провёл в Брюсселе и Ла-Роше. В 1881 году, во время подготовки к свадьбе своей сестры Доры, Перк познакомился с сестрой жениха, Джоанной, и влюбился, переработав для неё несколько сонетов, написанных ранее Матильде, однако она уже была помолвлена. В конце сентября 1881 года Перк сильно простудился во время лодочной прогулки, но первоначально не придал этому значения и не начал вовремя лечиться, в результате чего к середине октября в одном из его лёгких развился абсцесс, ставший причиной ранней смерти поэта. Первоначально Перк был похоронен на Старом кладбище Амстердама, в 1900 году его останки были перезахоронены на Новом Восточном кладбище.

При жизни Перка было опубликовано лишь несколько его стихотворений; после смерти его другом поэтом Клоосом было собрано всё творческое наследие поэта: 72 сонета к Матильде в четырёх книгах (под общим названием Mathilde), стихотворение Iris (одно из самых известных его произведений) и несколько незаконченных стихотворений (сонеты к Джоанне никогда не публиковались). Поэтические произведения Перка дали начало, как считается, «движению восьмидесятников» (нид. Tachtigers) в нидерландской литературе, став для его представителей подобием эстетического канона. Лирика Перка, в особенности его сонеты, в которых он, под влиянием английского романтизма и особенно творчества Перси Биши Шелли и Джона Китса, применил новаторские творческие приёмы, считаются одними из лучших образцов нидерландской поэзии и оказали существенное влияние на дальнейшее её развитие. Для творческой манеры Перка характерны игра рифмами и звуками («неоклассический сонет»), противопоставление мещанству и консерватизму идеи «вечной красоты», идеализации любви и пантеистического мировоззрения.

Библиография 
 Perk, Betsy (1902). Jacques Perk, geschetst voor 't Jong Nederland der XXe Eeuw, met onuitgegeven Prozastukken, Gedichten en Portretten van den Dichter. Amsterdam, S.L.van Looy.
 Nijland J. A., Jacques Perk, Utrecht, 1906;
 Kloos W., Jacques Perk…, Amsterdam, 1909;
 Greebe A., Jacques Perk’s Mathilde-cyclus in den oorspronkelijken vorm hersteld, Haag, 1915;
 Acket (J. Mathijs), Jacques Perk, Amsterdam, 1926.
 Stuiveling, G. (1939). Een dichter verliefd. Brieven van Jacques Perk aan Joanna Blancke, uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling, Den Haag, Leopold.
 Stuiveling, G. (1957). Het korte leven van Jacques Perk. Amsterdam, Querido.
 Hoorweg, C. (2014). Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos Baarn, PROMINENT ISBN 978-90-79272-38-9.

Примечания

Ссылки 

 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3631/Перк Статья в Литературной энциклопедии.]
 Статья в Nordisk familjebok (шв.).

Поэты Нидерландов
Нидерландские поэты